28-й чемпионат Узбекистана по футболу 2020 года среди клубов Про-лиги. Проводился с апреля по ноябрь 2020 года. Победитель турнира получил путёвку в Суперлигу.

Участники

Первая Лига

Запад

Турнирная таблица

Восток

Турнирная таблица

Турнирная таблица 
Чемпионский раунд

Турнирная таблица 
Раунд на выживание

Бомбардиры

См. также 
 Суперлига 2020
 Про-лига 2020
 Вторая лига Узбекистана 2020
 Кубок Узбекистана 2020

Источники 
А Про-лига иштирокчилари номи маълум 

Биринчи лига янги мавсуми учун қуръа ташланади 

ПФЛ кубоги-2019 тақвими тасдиқланди

Ссылки 

Первая лига чемпионата Узбекистана по футболу